Dit artikel geeft een overzicht van FC Barcelona in het seizoen 1993/94, waarin de club voor de vierde keer op rij kampioen werd.

Spelerskern

  = Aanvoerder

Technische staf

Resultaten
Een overzicht van de competities waaraan Barcelona in het seizoen 1993-1994 deelnam.

Uitrustingen
Sportmerk: Kappa

Transfers

Zomer

Winter

Primera División

Eindstand

Pos = Positie ; Wed = Wedstrijden ; W = Winst ; G = Gelijk ; V = Verlies ; DV = Doelpunten voor ; DT = Doelpunten tegen ; DS = Doelsaldo ; P = Punten

Copa del Rey

Wedstrijden

UEFA Champions League

Finale

Statistieken 
De speler met de meeste wedstrijden is in het groen aangeduid, de speler met de meeste doelpunten in het geel.

Individuele prijzen

Afbeeldingen

1993
Barcelona